Eparchia di Alessandria si può riferire a:
eparchia di Alessandria degli Armeni
eparchia di Alessandria dei Copti